Dingo puede referirse a:

 Canis lupus dingo, que es una subespecie de lobo;
 Dingo (novela), que es una novela del escritor francés Octave Mirbeau;
 Dingoma, S.A., que es una empresa dedicada a la fabricación de autocargadores bajo la marca comercial Dingo;
 ATF Dingo, vehículo blindado alemán.